Deux régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Barrois » :
 
 Le régiment de Barrois, renommé le   «  d’infanterie de ligne » 
 Le régiment de Barrois (1714-1717)

Regiment de Barrois